Александра Фёдорова:
 Фёдорова, Александра Анатольевна (род. 1987) — российская спортсменка (академическая гребля).
 Фёдорова, Александра Евгеньевна (1936—1998) — Герой Социалистического Труда.